Richard Baker peut désigner :
 Richard Baker (1568-1645), historien anglais ;
 Richard A. Baker (1966-), homme d'affaires américain ;
 Richard Baker (1966-), écrivain américain ;
 Richard Baker (1972-), compositeur et chef d'orchestre britannique.